Il singolare femminile del torneo di tennis WTA Swedish Open 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Helga Masthoff che ha battuto in finale Ingrid Bentzer 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Helga Masthoff (Campionessa)
 Linda Tuero (semifinali)

 Heidi Orth (quarti di finale)
 Christina Sandberg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1971